Szaffi keresztnév
 Szaffi magyar rajzfilm (1984)